Die Abkürzung TEY steht für:
 Þingeyri, IATA-Code des Flughafens in Island
 Tulishi, der ISO 639-3 Code der Sprache aus dem Sudan

Tey ist der Name folgender Personen:
 Josephine Tey (1896–1952), schottische Kriminalschriftstellerin
 Tey á Kamarinum, fähringischer Musiker
 Tij, Gemahlin des altägyptischen Königs Eje (alternative Schreibweise)

Tey ist der Name folgender Orte:
 Bois du Tey, Ort in der Schweiz
 En Tey, Ort in der Schweiz
 Le Tey, Ort in der Schweiz

TEY